Die Saison 2000/2001 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 28. Januar 2001 und dem 27. Mai 2001 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Banjul zum 11. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Sait Matty Football Club und Kaira Silo.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color: #ccffcc;"
! 1.
| style="text-align: left;" | Wallidan Banjul (P)
| 18 || 11 || 5 || 2 ||  || || 38
|-
! 2.
| style="text-align: left;"  | Steve Biko FC
| 18 || 9 || 5 || 4 ||  || || 32
|-
! 3.
| style="text-align: left;" | Real de Banjul (M)
| 18 || 7|| 6 || 5 ||   || || 27
|-
! 4.
| style="text-align: left;" | Starlight Gunners 
| 18 || 6 || 8 || 4 ||  || || 26
|-
! 5.
| style="text-align: left;" | Hawks Banjul 
| 18 || 7 || 5 || 6 ||  || || 26
|-
! 6.
| style="text-align: left;" | Gambia Ports Authority FC
| 18 || 6 || 7 || 5 ||  || || 25
|-
! 7.
| style="text-align: left;" | Gamtel FC (N)
| 18 || 6 || 3 || 9 ||  || || 21
|-
! 8.
| style="text-align: left;" | Bakau United
| 18 || 5 || 3 || 10 ||  || || 18
|- style="background-color: #ffcccc;"
! 9.
| style="text-align: left;" | Sait Matty Football Club 
| 18 || 2 || 10 || 6 ||  || || 16
|- style="background-color: #ffcccc;"
! 10.
| style="text-align: left;" | Kaira Silo (N)
| 18 || 2 || 6 || 10 ||  || || 12
|}

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01